Chipatchiov (masculin ; ) ou Chipatchiova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Vadim Chipatchiov (1987-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe